Адель Баррето Пинто (; , Сан-Габриэль, Риу-Гранди-ду-Сул — , ) — бразильский , .

Работал инженером на железной дороге Бразилии. Автор целого ряда открытий и изобретений, запатентованных в конце XIX и начале XX веков.

Ему принадлежат
 Новый метод сохранения мяса, жиров, птицы и других продуктов питания с использованием электричества (1891)
 Процесс консервирования мяса (1895)
 Усовершенствование системы сигнализации на железных дорогах (1903 и 1907)
 Применение электроэнергии, производимой поездом для железнодорожной сигнализации (1903)
 Гидравлический лифт для производства электроэнергии (1905)
 Обслуживание, стерилизация и транспортировка молочных продуктов, соков и вин (1906)
 Применение электрических знак на железных дорогах (1907)
 Автоматическая система блокировки, названная его именем (Sistema de Bloqueio Adel) для предотвращения железнодорожных столкновений (в Бразилии и за рубежом)

Память 
 В честь изобретателя почта Бразилии выпустила марку с его изображением.

Ссылки 
 Sistema de Bloqueio Adel
 Adel Barreto Pinto
Родившиеся в Риу-Гранди-ду-Сул